|-
| 14001 - || 1993 KR || 26 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 14002 ||  || 15 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14003 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14004 Chikama ||  || 19 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 14005 - ||  || 22 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 14006 Sakamotofumio ||  || 18 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 14007 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14008 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14009 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14010 - || 1993 UL || 16 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 14011 - || 1993 US || 22 octombrie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 14012 - || 1993 XG || 6 decembrie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 14013 - || 1993 YF || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14014 Münchhausen ||  || 14 ianuarie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 14015 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 14016 Steller ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 14017 || 1994 NS || 4 iulie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 14018 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14019 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14020 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14021 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14022 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14023 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14024 Procol Harum || 1994 RZ || 9 septembrie 1994 ||  || , 
|-
| 14025 Fallada ||  || 2 septembrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 14026 Esquerdo ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14027 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14028 - ||  || 5 octombrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14029 ||  || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 14030 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 14031 - ||  || 26 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14032 Mego || 1994 XP || 4 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 14033 - || 1994 YR || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14034 - || 1995 BW || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14035 - || 1995 CJ || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14036 - ||  || 5 martie 1995 ||  || , 
|-
| 14037 - ||  || 5 martie 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 14038 || 1995 HR || 27 aprilie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 14039 - ||  || 28 mai 1995 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14040 Andrejka ||  || 23 august 1995 ||  || , 
|-
| 14041 Dürrenmatt ||  || 21 septembrie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 14042 Agafonov ||  || 16 octombrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 14043 - ||  || 20 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 14044 - ||  || 1 noiembrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 14045 ||  || 4 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 14046 Keikai ||  || 17 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 14047 - ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 14048 - ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14049 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14050 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14051 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14052 - ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14053 - ||  || 27 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 14054 Dušek || 1996 AR || 12 ianuarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 14055 - || 1996 AS || 10 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14056 Kainar ||  || 13 ianuarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 14057 Manfredstoll ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 14058 ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 14059 - ||  || 25 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14060 Patersonewen ||  || 18 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14061 - ||  || 13 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 14062 Cremaschini ||  || 14 februarie 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 14063 - || 1996 DZ || 21 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14064 - ||  || 16 februarie 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 14065 Flegel ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14066 - ||  || 20 martie 1996 || Haleakala || 
|-
| 14067 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14068 Hauserová ||  || 21 aprilie 1996 || Kleť || , 
|-
| 14069 Krasheninnikov ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14070 - ||  || 14 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 14071 Gadabird ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14072 Volterra || 1996 KN || 21 mai 1996 ||  || 
|-
| 14073 ||  || 17 mai 1996 ||  || 
|-
| 14074 Riccati || 1996 NS || 11 iulie 1996 ||  || 
|-
| 14075 Kenwill || 1996 OJ || 18 iulie 1996 ||  || 
|-
| 14076 ||  || 20 iulie 1996 ||  || 
|-
| 14077 Volfango ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 14078 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14079 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14080 Heppenheim || 1997 GB || 1 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 14081 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14082 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14083 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14084 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14085 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14086 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14087 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14088 Ancus ||  || 3 mai 1997 ||  || 
|-
| 14089 ||  || 8 mai 1997 ||  || 
|-
| 14090 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14091 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 14092 Gaily ||  || 29 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14093 - || 1997 OM || 26 iulie 1997 ||  || 
|-
| 14094 Garneau ||  || 28 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14095 - ||  || 7 august 1997 ||  || 
|-
| 14096 - ||  || 4 august 1997 || Črni Vrh || 
|-
| 14097 Capdepera ||  || 11 august 1997 ||  || , 
|-
| 14098 Šimek || 1997 QS || 24 august 1997 ||  || , 
|-
| 14099 ||  || 5 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14100 Weierstrass ||  || 8 septembrie 1997 ||  || 
|-